Torre – szczyt w Portugalii
 Torre – stacja kolejowa
 Torre – miejscowość w Portugalii, w gminie Amares